Zaranj Airport är en flygplats i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Nimruz, i den sydvästra delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Kabul. Zaranj Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Zaranj Airport är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordväst om Zaranj Airport. Närmaste större samhälle är Zaranj,  kilometer söder om Zaranj Airport.

Trakten runt Zaranj Airport är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Zaranj Airport är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Nimruz